2. deild kvinnur (2007)
 2. deild kvinnur (2008)
 2. deild kvinnur (2009)
 2. deild kvinnur (2010)
 2. deild kvinnur (2011)